Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Venlo in de provincie Limburg.

De burgemeesters werden tot 1796 jaarlijks gekozen (door de schepenen); daarna werden ze benoemd door de Staat.

Een Peijburgemeester is een viceburgemeester belast met de stadsfinanciën.

 
Venlo